Журавинка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Журавинка — деревня в Дзержинском районе Минской области.

Россия 
 Журавинка — деревня в Железногорском районе Курской области.
 Журавинка — деревня в Курчатовском районе Курской области.
 Журавинка — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Журавинка — село в Ряжском районе Рязанской области.

Железная дорога 
 Журавинка — остановочный пункт Гомельского отделения Белорусской железной дороги.
 Журавинка — остановочный пункт Барановичского отделения Белорусской железной дороги.

См. также 
 Журавинки — село в Чаплыгинском районе Липецкой области.